Kortumbrunnen bezeichnet
 Kortum-Brunnen, Mülheim an der Ruhr
 Jobsiade-Brunnen, Bochum